Île Saint George peut désigner :
 Île Saint George, île de l'Alaska
 Île Saint George, île des Bermudes
 Île Saint George, île de Floride